Osoby o tym nazwisku:
 Agneta Mårtensson – szwedzka pływaczka, olimpijka 
 Tony Mårtensson – szwedzki hokeista